Rohlena se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Josef Rohlena
 Josef Joseph Rohlena